Двойня (приток Елани)
 Двойня (приток Челновой)